Grieg är ett efternamn, som burits av: 

 Edvard Grieg (1843–1907), norsk tonsättare
 Ernst Grieg (1919–2005), tysk konstnär
 Harald Grieg (1894–1972), norsk förläggare
 James Alexanderssøn Grieg (1861–1936), norsk zoolog
 
 Nina Grieg (1845–1935), norsk sångerska
 Nordahl Grieg (1902–1943), norsk författare
 Theodor Grieg (1889–1957), österrikisk skådespelare och regissör